Anacronismo
 Anacrônico (álbum)
 Anacrônico (canção)

Desambiguações de música